Фельдкирх:

 Фельдкирх — город в федеральной земле Форарльберг.
 Фельдкирх — хоккейный клуб.
 Фельдкирх — округ в федеральной земле Форарльберг.
 Фельдкирх — коммуна в Эльзасе.